Liste over et udvalg af værker af L.A. Ring.

Laurits Andersen Ring (født Laurits Andersen) (født 15. august 1854 i Ring, død 10. september 1933 i Skt. Jørgensbjerg) var en tidlig dansk symbolistisk maler. Han malede skildringer af realistiske scener af husmænd og deres boliger. Som ung var Ring rastløs og havde ikke stiftet hjem og familie. Foråret 1895 ændredes hans stil til mere lyse toner og motiver, efter mødet med Sigrid Kähler. I Rings kunst er vejen, landevejen, hulvejen og markstien et gennemgående motiv, også andre veje som bække, åløb, flodmundinger og åbent hav og det moderne som broer, jernbanespor og telefontråde bruger Ring som ledemotiver. Vejene leder blikket ind i billederne og videre ud igen, symbol på den menneskelige tilværelse.

Referencer 

Lister over værker
L.A. Ring